Jeggejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jeggejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735050-169527), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,06 ha)
Jeggejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 735408-166991), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,84 ha)

Se även
Jengakjaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn